Sint Maartenskliniek, een ziekenhuis met vestigingen in Woerden en Nijmegen
Sint-Maartenziekenhuis, officieel Algemeen Ziekenhuis Sint Maarten te Duffel
Sint-Maartenskliniek of Sint-Maartenziekenhuis (Kortrijk), een ziekenhuis in Kortrijk
Sint-Maartenziekenhuis (Mechelen), een ziekenhuis in Mechelen